Where the Boys Are (1960), een film uit 1960
 Where the Boys Are (1984), een film uit 1984